Gaofeng bezeichnet:

 Gaofeng (Dianjiang) (高峰镇), Großgemeinde im Kreis Dianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Gaofeng (Pingba) (高峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou
 Gaofeng (Ruichang) (高丰镇), Großgemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gaofeng (Wanzhou) (高峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Gaofeng (Xingye) (高峰镇), Großgemeinde im Kreis Xingye im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Gaofeng (Zhen’an) (高峰镇), Großgemeinde im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gaofeng (Anding) (高峰乡), Gemeinde im Stadtbezirk Anding in der chinesischen Provinz Gansu
 Gaofeng (Guzhang) (高峰乡), Gemeinde im Kreis Guzhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Gaofeng (Jinyang) (高峰乡), Gemeinde im Kreis Jinyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaofeng (Lufeng) (高峰乡), Gemeinde im Kreis Lufeng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gaofeng (Pingchang) (高峰乡), Gemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaofeng (Shucheng) (高峰乡), Gemeinde im Kreis Shucheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Gaofeng (Ziliujing) (高峰乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ziliujing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaofeng (Cili) (高峰土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Cili in der chinesischen Provinz Hunan
 Gaofeng (Yuncheng) (高峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuncheng in der chinesischen Provinz Guangdong